Леге́нды те́нниса в Москве́  — международный показательный теннисный турнир, проводившийся шесть раз в Москве, в 2010 году — на малой спортивной арене «Лужники», в 2011—2015 годах — на кортах Национального теннисного центра им. Х. А. Самаранча. В турнире принимали участие теннисисты, закончившие профессиональную карьеру.

История 

В первый раз турнир был проведён 27-28 февраля 2010 года. Постановление о проведении турнира подписал мэр Москвы Юрий Лужков. В 2010 году турнир проходил в течение двух дней.

Следующие турниры проводились в течение одного дня: 12 июня 2011, 2012, 2014 и 2015 годов, 18 июня 2013 года.

В первых пяти турнирах соревновались так называемые «Сборная России» и «Сборная мира». В 2015 году формат Легенд существенно изменился, и соперниками стали команды Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Генеральным партнёром турнира являлся «Внешэкономбанк», официальными партнёрами в разные годы были Ингосстрах, Land Rover, Samsung, Longines, WorldClass.

 в первом и третьем турнирах в каждой команде было по три спортсмена, во втором — только по два.
 Евгений Кафельников и Горан Иванишевич принимали участие во всех шести турнирах.
 все матчи турнира играются по отличным от классического тенниса правилам.
 в первых двух турнирах участвовали только мужчины.
 в разные годы игрались либо мужские, либо женские парные матчи.
 с появлением в 2012 году на турнире женщин последним матчем турнира до 2014 года был микст.

Победители

См. также 
 Кубок Кремля

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Москва
Международные спортивные соревнования в Москве